Василий Дмитриевич Дегтярёв (25 апреля 1915 год, село Тульское, Томская губерния — 13 января 1989 год) — катодчик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината имени В. И. Ленина Восточно-Казахстанского совнархоза, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1963). Депутат Верховного Совета Казахской ССР 5 созыва. Почётный гражданин Усть-Каменогорска. 

Родился в 1915 году в крестьянской семье в селе Тульское Томской губернии (сегодня — Восточно-Казахстанская область). Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации проживал в Усть-Каменогорске, где с 1946 года трудился катодчиком в гидрометаллургическом цехе № 1 Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1963 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Скончался в 1989 году. 

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Медаль «За трудовое отличие»

Примечания

Источники 
 Дегтярёв Василий Дмитриевич
 Дегтярев В.Д., Восточный Казахстан: известные имена

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва